Список самых высоких зданий в Манчестере включает небоскрёбы английского города Манчестер, упорядоченные по высоте. Манчестер является крупным городом и столицей региона с населением 503 000 человек. Является девятым по величине городом Великобритании (и восьмым в Англии). Наряду с Бирмингемом, Лидсом, Шеффилдом, Ливерпулем и Лондоном Манчестер был одним из центров Промышленной революции. В настоящее время Манчестер — крупный культурный, промышленный, финансовый, коммерческий и транспортный центр страны. Город имеет крупнейшую в регионе 2,2-миллионную агломерацию Большой Манчестер.

Самое высокое здание Манчестера — 47-этажная башня Битхэм Тауэр  высотой 169 метров, открытая в 2006 году.  Второе и третье по высоте здания в Манчестере — CIS Тауэр и Сити Тауэр. Большинство нынешних башен Манчестера были построены в 1960-х и 1970-х годов. Среди них 118-метровая  CIS Тауэр, самое высокое здание в Великобритании за пределами Лондона в течение 43-х лет.

Самые высокие здания и сооружения 
Этот список включает небоскрёбы Манчестера высотой более 50 метров. Здания, которые были разрушены не включены.

В стадии строительства, утвержденные, предложенные и разрушенные здания

Строящиеся здания

Утверждённые

Предложенные

Высочайшие разрушенные здания

Примечания

Ссылки 
 Skyscrapernews.com

 
Здания
Манчестер